Een verkeersweg:
 N186 (België)
 N186 (Frankrijk)
 N186a (Frankrijk)
 N186 (Nederland), zie Provinciale weg 186
 N186 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing